Arnsperger ist der Familienname folgender Personen:

 David Arnsperger (* 1982), deutscher Baritonsänger und Schauspieler
 Hans Arnsperger (1872–1955), deutscher Internist
 Karl Philipp Friedrich Arnsperger (1791–1853), deutscher Forstbeamter und Autor
 Karl Arnsperger (1870–1934), deutscher Verwaltungsbeamter

 Walther Arnsperger (1871–1902), deutscher Philosoph